Louise de Danemark (Louise Caroline Joséphine Sophie Thyra Olga), princesse de Danemark puis, par son mariage, princesse de Schaumbourg-Lippe, est née le  à Copenhague, au Danemark, et décédée le  à Náchod, en Bohême. Membre de la maison de Glücksbourg, c'est une princesse danoise, le troisième enfant et la fille aînée de Frédéric VIII de Danemark et de son épouse, Louise de Suède et Norvège.

En tant qu'épouse du prince Frédéric de Schaumbourg-Lippe, elle est devenue une princesse de Schaumbourg-Lippe.

Famille 

La princesse Louise est le troisième enfant et la fille ainée du roi  (1843-1912), lui-même le fils du roi , surnommé le « Beau-père de l'Europe », et de son épouse la princesse Louise de Suède (1851-1926), elle même fille du roi  (1826-1872) et de son épouse la princesse Louise des Pays-Bas (1828-1871).

Le , elle épouse à Copenhague son cousin au second degré, le prince Frédéric de Schaumbourg-Lippe (1868-1945), fils du prince Guillaume de Schaumbourg-Lippe (1834-1906), et de son épouse la princesse Bathilde d'Anhalt-Dessau (1837-1902).

Trois enfants naissent de cette union :

 Marie-Louise Dagmar Bathildis Charlotte de Schaumbourg-Lippe ( – ), Elle épouse le Prince Friedrich Sigismond de Prusse et a une descendance. Le Prince Frédéric est mort après une chute de cheval.
 Christian Nikolaus Wilhelm Friedrich Albert Ernst de Schaumbourg-Lippe ( – ), Il épouse sa cousine, la princesse Feodora de Danemark et a une descendance.
 Stéphanie Alexandra Hermine Thyra Xenia Bathildis Ingeborg de Schaumbourg-Lippe ( – ). Elle épouse Victor Adolphe,  Prince de Bentheim et Steinfurt et a deux fils: le prince Alexis ( – , KIA-dessus de la Méditerranée), et le prince Christian (né le ). Stéphanie est morte en couches avec des jumeaux. Les deux garçons sont morts le .

Biographie

Premières années

Naissance et famille 

Petite-fille du roi Christian IX de Danemark (1818-1906), surnommé le « beau-père de l’Europe », la princesse Louise voit le jour le  dans la demeure de ses parents, le palais Frédéric VIII, lui-même intégré au palais d’Amalienborg, résidence principale de la famille royale de Danemark dans le quartier de Frederiksstaden au centre de Copenhague. Elle est la troisième enfant du prince Frédéric, prince héritier du royaume de Danemark, et de son épouse la princesse Louise de Suède. Son père est le fils aîné du roi , et de son épouse, la princesse Louise de Hesse-Kassel, et sa mère est la fille unique du roi  et de Norvège, et de son épouse, la princesse Louise des Pays-Bas.

La princesse Louise, de son nom de baptême Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga, est nommée d'après sa mère et ses grand-mères, les reines Louise de Danemark et Louise de Suède et Norvège. En tant que petite-fille d'un monarque danois dans la lignée masculine et que fille d'un prince héritier danois, elle portait dès sa naissance le titre de princesse de Danemark avec la qualification d'altesse royale.

Jeunesse 

La princesse Louise avait deux frères aînés et deux frères et trois sœurs plus jeunes, dont son frère Christian succède à leur père sur le trône danois en 1912 et son frère Charles devient roi de Norvège sous le nom de Haakon VII en 1905. L'enfant grandit aux côtés de ses parents et ses quatre frères et trois sœurs au résidence de ses parents, le palais Frédéric VIII, situé au palais d’Amalienborg à Copenhague, et à leur rèsidence d'été, le palais de Charlottenlund, située sur les rives du détroit Øresund à 10 kilomètres au nord de la ville sur l'île de Seeland.

Contrairement à la pratique habituelle de l'époque, où les enfants royaux étaient élevés par des gouvernantes, les enfants étaient élevés par la princesse héritière Louise elle-même. Louise et ses frères et sœurs ont reçu une éducation privée à dominance chrétienne, caractérisée par la sévérité, l'accomplissement des devoirs, les soins et l'ordre. Dès l'enfance, la princesse Louise a été décrite comme une fille très retirée avec une personnalité timide et calme.

Mariage 

La grand-mère paternelle de la princesse Louise, la reine Louise de Danemark, était connue pour sa politique de mariage réussie. Elle a très tôt reconnu que sa petite-fille avait tendance à la mélancolie et voulait donc qu'elle soit bien mariée. Grâce à des parents allemands, elle a été en contact avec une branche cadette de la famille princière allemande de Schaumbourg-Lippe qui possède le château et la seigneurie de Náchod dans la partie nord-est de la Bohême.

La princesse Louise est donc présentée au prince Frédéric de Schaumbourg-Lippe, fils du prince Guillaume de Schaumbourg-Lippe, et de son épouse la princesse Bathilde d'Anhalt-Dessau. Le prince Frédéric est son cousin au second degré, sa mère étant la fille de la sœur ainée de la reine Louise, et le futur proprietaire du château de Nachod. Le couple s'est fiancé en 1894 et le  la princesse Louise épouse à l'âge de 21 ans le prince Frédéric de Schaumbourg-Lippe au Palais d'Amalienborg à Copenhague.

Vie en Bohême 

Après le mariage, comme c'était la coutume pour les princesses à cette époque, la princesse Louise a déménagé avec son mari en Bohême, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le couple a emménagé ensemble au château de Ratiboritz, où ils voulaient vivre jusqu'au jour où ils hériteraient du château voisin de Náchod. C'est ici que leurs trois enfants sont nés coup sur coup : la princesse Marie-Louise en 1897, le prince Christian en 1898, et la princesse Stephanie en 1899.

Le mariage est de toute façon malheureux, et la princesse nouvellement mariée souffre gravement du mal du pays. Elle passe beaucoup de temps chez sa famille au Danemark, avec un séjour de 2 à 3 mois à la fois. En plus, son père lui a rendu visite en Bohême chaque année.

Mort 

La princesse Louise est décédée à Ratiboritz Château le  à l'âge de 31 ans. Elle et son beau-père Guillaume de Schaumbourg-Lippe sont morts à cinq heures d'intervalle au château de Náchod, en Bohême. La cause officielle de la mort de la princesse Louise est "inflammation cérébrale" causée par la méningite, après des semaines de mal être. On raconte qu'elle a tenté de se noyer dans le lac du château de Ratiboritz. Elle est enterrée au cimetière militaire de Náchod (aujourd'hui en République tchèque.)

Son mari s'est remarié après sa mort à la princesse Antoinette d'Anhalt, avec qui il a eu deux autres enfants. Il est mort à l'âge de 77 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
Le symbole  renvoie aux ouvrages utilisés pour la rédaction de cet article.

Sur la famille royale de Danemark 
 .
 .
 .
  .
 .
 
 .

Articles connexes 
 Famille royale de Danemark
 Principauté de Schaumbourg-Lippe
 
 
 Descendance de  de Danemark

Liens externes 
 
 
 

Naissance en février 1875
Naissance à Copenhague
Décès en avril 1906
Décès dans la région de Hradec Králové
Princesse danoise du XIXe siècle
Princesse danoise du XXe siècle
Décès à 31 ans
Princesse de Schaumbourg-Lippe
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Catherine
Louise